Mirocice ist der Name von zwei Orten in Polen: 

 Mirocice (Kołobrzeg), deutsch Bullenwinkel, Ortswüstung in der Woiwodschaft Westpommern
 Mirocice (Nowa Słupia), Ort in der Woiwodschaft Heiligkreuz